

Patronyme 

 Abraham Lewin  (1893-1943), victime juive du nazisme ;
 Albert Lewin (1894-1968), scénariste, réalisateur et producteur américain ;
 André Lewin (1934-2012), diplomate français ;
 Ben Lewin (1946-), réalisateur et scénariste polonais ;
 Bertram D. Lewin (1896-1971), psychanalyste américain ;
 Borys Lewin (1911-), monteur et réalisateur français ;
 Daniel M. Lewin (1970-2001 à bord du vol 11 American Airlines), entrepreneur américain ;
 James Davies Lewin (1812-1900), homme d'affaires et sénateur canadien ;
 John Lewin (1770-1819), un des trois fils de William Lewin ;
 Kurt Lewin (1890-1948), psychologue allemand émigré aux États-Unis dans les années 1930 ;
 Louis Lewin (1850-1929), pharmacologue allemand ;
 Michael Z. Lewin (1942-), auteur américain de roman policier ;
 Michel Lewin, monteur français ;
 Moshe Lewin (1921-2010), historien américain d'origine polonaise ;
 Robert Lewin (1920-2004), scénariste et un producteur de télévision américain ;
Rosine Lewin (1920-2010), journaliste belge, communiste et féministe
 Walter Lewin (1936-), physicien, astronome et professeur américain de physique d'origine néerlandaise ;
 William Lewin (1747-1795), naturaliste et un illustrateur britannique ;

Toponyme 
En  :
 Lewin, localité de la voïvodie de Łódź.

Voir aussi 
 Levin
 Levine
Patronyme allemand
Patronyme juif